La saison 1960-1961 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Feyenoord Rotterdam qui termine en tête du championnat cette année et devient champion des Pays-Bas. C'est le  de champion de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage promotion-relégation 
Un barrage de promotion-relégation est organisé entre le  d'Eredivisie et le  de D2 pour connaître le dernier club de l'élite la saison prochaine.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1960-61 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1960
1961 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas